Тепловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Тепловское сельское поселение — в составе Данковского района

Саратовская область
 Тепловское сельское поселение — в составе Новобурасского района
 Тепловское сельское поселение — в составе Перелюбского района